Жув () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Жув, Жереми (род. 1979) — французский исполнитель на классической гитаре.
 Жув, Пьер Жан (1887—1976) — французский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. См. также